Aigrefeuille est une appellation du houx dérivée de la racine latine acrifoliu-. Elle se rencontre dans des noms de lieu de la France méridionale et médiane, ainsi que dans des noms de personne.

Toponyme 

 Aigrefeuille, commune française du département de la Haute-Garonne ;
 Aigrefeuille-d'Aunis : commune française du département de la Charente-Maritime ;
 Aigrefeuille-sur-Maine : commune française du département de la Loire-Atlantique.

Patronyme 

 Aymar d'Aigrefeuille (1325-1382), maréchal à la cour pontificale ;
 Guillaume d'Aigrefeuille l'Ancien (1326-1369), dit « le cardinal de Saragosse » ;
 Pierre d'Aigrefeuille (?-1371), abbé de Saint-Jean d’Angély et de la Chaise-Dieu ;
 Faydit d'Aigrefeuille (?-1391), dit « le cardinal d'Avignon » ;
 Guillaume d'Aigrefeuille le Jeune (1339-1401), dit « le cardinal de Saint-Étienne » ;
 Jean Dagobert d'Aigrefeuille (1753-1816), secrétaire général du Commissariat général de la République française à Mayence.

Voir aussi 
 Sainte-Foy-d'Aigrefeuille, commune française du département de Haute-Garonne
 Saint-Sébastien-d'Aigrefeuille, commune française du département du Gard